Андроник Дука ()
 Андроник Дука (ум. ок. 910) — византийский полководец из рода Дук, генерал при Льве VI.
 Андроник Дука (ок. 1057 — после 1081 года) — византийский со-император с 1068 по 1078
 Андроник Дука (ум. 1077) — византийский государственный деятель, полководец, брат Михаила VII.
  (ок. 1083/5 — ок. 1115/18) — византийский губернатор Салоник.
 Андроник Дука Ангел (1130 или 1122—1185) — византийский политический деятель и военачальник, отец императоров Алексея III и Исаака II.